Сырое́жка ( от  «красноватый») — род пластинчатых грибов семейства Сыроежковые ().

Описание 
 Шляпка сначала шаровидная, полушаровидная или колокольчатая, позднее распростёртая, плоская или воронковидная, реже выпуклая; край завёрнутый или прямой, часто полосатый или рубчатый. Кожица разнообразной окраски, сухая, реже влажная, блестящая или матовая, иногда растрескивающаяся, легко отделяющаяся от мякоти или приросшая.
 Пластинки приросшие, выемчатые, нисходящие или свободные, равной или неравной длины, иногда вильчато разветвлённые, обычно частые, иногда редкие, с тупым или заострённым краем, часто ломкие, белые или желтоватые до охристых.
 Ножка цилиндрическая, ровная, реже утолщённая или заострённая у основания, белая или окрашенная, плотная или полая внутри.
 Мякоть плотная, хрупкая или губчатая, особенно в ножке, белая, на разрезе и с возрастом не изменяет окраску или буреет, сереет, чернеет, краснеет, с мягким или едким вкусом.
 Споровый порошок от белого до тёмно-жёлтого цвета.

Практическое значение 
Большинство грибов этого рода съедобны, некоторые имеют горький вкус, однако он обычно исчезает после вымачивания и отваривания. Виды со жгуче-едкой мякотью несъедобны, их часто описывают как ядовитые. При употреблении в сыром виде они сильно раздражают слизистые оболочки, что может привести к рвоте, но такое действие нельзя считать отравлением в полном смысле.

Виды 

Известно около 275 видов рода Russula. В России определено около 60 видов.

Литература 

 Гарибова Л. В., Сидорова И. И. Грибы. Энциклопедия природы России. — М., 1999
 Грибы СССР. — М., 1980
 Arora, D. (1986). Mushrooms demystified: A comprehensive guide to the fleshy fungi, Berkeley: Ten Speed Press. pp. 83-103
 Funghi — Instituto Geografico De Agostini, Novara, Italia, 1997
 Kibby, G. & Fatto, R. (1990). Keys to the species of Russula in northeastern North America, Somerville, NJ: Kibby-Fatto Enterprises. 70 pp
 Weber, N. S. & Smith, A. H. (1985). A field guide to southern mushrooms, Ann Arbor: U Michigan P. 280 pp
 Moser, M.'' (1978) Basidiomycetes II: Röhrlinge und Blätterpilze, Gustav Fischer Verlag Stuttgart. English edition: Keys to Agarics and Boleti… published by Roger Phillips, London
 Partly translated from Dutch page

Ссылки 

 Сыроежки средней полосы европейской части России

На английском языке 
 Russulales News
 Genus Russula at Mushroom Expert.com
 Таксономия на сайте www.mycobank.org
 Trial field key to the species of RUSSULA in the Pacific Northwest by by Benjamin Woo, 1989

Сыроежковые
Роды грибов
Съедобные грибы